Немецкое меньшинство (, ) — польская политическая партия, представляющая интересы немецкой общины в Польше. Основана в 1990 году.

Союзники партии 
Является одним из блоков Социально-культурной ассоциации немцев Силезского Ополе и Социально-культурной ассоциации немцев Силезского воеводства. Поддерживает умеренные отношения с Союзом автономии Силезии.

Официальная программа 
На парламентских выборах 2011 партия представила свою предвыборную программу по вопросам образования, инфраструктуры и социальной политики, для решения которых предложила следующие действия:
ОБРАЗОВАНИЕ

 Помощь в улучшении качество образования (в том числе и двуязычного образования) в регионе ради поддержания мирного сосуществования немцев и поляков и, прежде всего, для сохранения идентичности и самобытности национальных меньшинств, являющихся культурным богатством Силезии.
 Развитие профессионального образования при помощи создания новых рабочих мест и внедрения новых технологий.
 Улучшение поддержки системы государственного и частного образования, повышение уровня подготовки учителей, развитие методов подхода, создание учебных программ и учебников с учётом образовательных потребностей национальных меньшинств.

ИНФРАСТРУКТУРА И ЭКОНОМИКА

 Поддержка строительства и модернизации транспортной инфраструктуры: обычных дорог, мостов, автомобильных и железных дорог, используя возобновляемые источники энергии.
 Поддержка местных органов власти и учреждений, работающих для экономического развития, и создание новых рабочих мест в нашем регионе.
 Создание стимулов для инвесторов, особенно для бывших граждан Польши, покинувших страну.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 Содействие социальному равенству, признание многокультурности и защита прав национальных меньшинств.
 Развитие узких медицинских специальностей, необходимых для защиты здоровья жителей региона.
 Повышение качества жизни пожилых людей и ликвидация всех явлений социальной изоляции и дискриминации (из-за бедности, этнической принадлежности, инвалидности).

Участие в выборах

Сейм Республики Польша

Опольское воеводство

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Партии немецких меньшинств
Политические партии Польши
Немцы в Польше